Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Nozaki (Osaka) – stazione della città di Daitō
Stazione di Nozaki (Tochigi) – stazione della città di Ōtawara